Hertzog ist der Familienname folgender Personen:
 August Hertzog (* ca. 1860), deutscher Historiker (Elsass)
 Barry Hertzog (1866–1942), südafrikanischer General und Politiker
 Bernhard Hertzog (1537–1596/1597), deutscher Jurist und Historiker
 Corey Hertzog (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
David Hertzog, US-amerikanischer Teilchenphysiker
 Enrique Hertzog (1896–1980), bolivianischer Politiker und Diplomat
 Johann Hertzog (1766–1851), deutscher Landwirt, Bürgermeister und Abgeordneter im Fürstentum Waldeck
 Johann Friedrich Hertzog (1647–1699), deutscher Jurist und Dichter
 Karl Hertzog (1875–1960), deutscher Jurist und Kommunalbeamter
 Lawrence Hertzog (1951–2008), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Rüdiger Hertzog (* 1941), deutscher Fernsehjournalist
 Rudolph Hertzog (1815–1894), deutscher Unternehmer

Hertzog ist der Ortsname von:
 Hertzog (Südafrika), auch Mhlangeni, Stadt in der Provinz Ostkap

Siehe auch:
 Herzog (Begriffsklärung)